Суперкубок Туреччини з футболу 1988 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 червня 1988 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Сакар'яспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1988
Туреччина
1988 у турецькому спорті